Шайхет — фамилия. Известные носители:
 
 Шайхет, Александр (1887—1964) — швейцарский дирижёр и скрипач, альтист, педагог.
 Шайхет, Аркадий Самойлович (1898—1959) — советский фотограф, один из основоположников советского фоторепортажа, мастер документальной фотографии.

См. также 
 Шойхет